Круговое поле, или поле деления круга степени n — это поле , порождённое присоединением к полю рациональных чисел  первообразного корня n-й степени из единицы . Круговое поле является подполем поля комплексных чисел.

Название поля связано с тем, что деление единичной окружности на n равных частей равносильно построению первообразного корня из единицы n-й степени на комплексной плоскости. Исследование круговых полей сыграло значительную роль в создании и развитии теории целых алгебраических чисел, теории чисел и теории Галуа.

Пример:  состоит из комплексных чисел вида , где  — рациональные числа.

Свойства 
 Круговое поле содержит все корни n-й степени из единицы, а также результаты арифметических действий над ними. Оно не зависит от выбора первообразного корня n-й степени из единицы.
 Следствие: круговое поле является полем разложения многочлена .
 , поэтому обычно предполагается, что остаток от деления n на 4 не равен 2 . При выполнении этого условия разным n соответствуют неизоморфные круговые поля.
 Поле  является абелевым расширением поля  с группой Галуа 
 где  — мультипликативная группа классов вычетов по модулю n. Степень расширения  равна φ(n) (функция Эйлера).

Теорема Кронекера — Вебера: всякое абелево конечное расширение поля рациональных чисел содержится в некотором круговом поле.

См. также 
 Круговой многочлен

Литература 
 Айерлэнд К., Роузен М. Классическое введение в современную теорию чисел. М.: Мир, 1987.
 Ван дер Варден Б. Л. Алгебра. М.: Мир, 1975.

Ссылки 
 

Алгебраическая теория чисел
Теория полей